Orientalisches Institut steht für:

 Päpstliches Orientalisches Institut
 Oriental Research Institute, Mysuru, Indien
 Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien, Frankfurt
 Institut für Orientstudien der Russischen Akademie der Wissenschaften, Moskau und Sankt Petersburg
 Institut für Orientalische und Europäische Archäologie, Wien